Montargull (Artesa de Segre), poble agregat al municipi d'Artesa de Segre, a la Noguera
 Montargull (la Vansa i Fórnols), nucli del municipi de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell, a la vall de la Vansa
 Montargull (Llorac), llogaret del terme municipal de Llorac, a la Conca de Barberà
 Montargull (Avinyonet del Penedès), masia del municipi d'Avinyonet del Penedès, a l'Alt Penedès 
 Montargull (Palaldà), muntanya als límits dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Montboló, al Vallespir